Le tournoi de tennis du Brésil est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 1977 se dispute à São Paulo du 17 au .

Billie Jean King remporte le simple dames. En finale, elle bat Betty Stöve.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Kerry Reid et Wendy Turnbull.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis du Brésil
 Saison 1977 de la WTA

Lien externe 
  Site de la WTA

Navigation 

WTA 1977
Bresil
1977 au Brésil
Compétition de tennis à São Paulo
Sport en octobre 1977